Санта Марија Алотепек има више значења:

 Општина Санта Марија Алотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Алотепек (Санта Марија Алотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику